Datasource é um nome dado à configuração de conexão para um banco de dados de um servidor. O nome é normalmente utilizado quando cria-se uma consulta para o banco de dados. O DSN (Datasource Name) não tem que ser o mesmo que o nome do arquivo para o banco de dados. Por exemplo, um arquivo de banco de dados chamado "amigos.mdb" poderia ser definido com um DSN de "escola". O DSN "escola" seria então utilizado para referir-se ao banco de dados quando realizasse uma consulta.

Redes de computadores
Bancos de dados
Sistemas de gerenciamento de banco de dados